Аландский сельсовет — сельское поселение в Кваркенском районе Оренбургской области Российской Федерации.

Административный центр — село Аландское.

История 
9 марта 2005 года в соответствии с законом Оренбургской области № 1900/342-III-ОЗ образовано сельское поселение Аландский сельсовет, установлены границы муниципального образования.

26 июня 2013 года в соответствии с законом Оренбургской области № 1648/457-V-ОЗ в состав сельсовета включены населённые пункты упразднённого Зеленодольского сельсовета.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Муниципальные образования Кваркенского района
Сельские поселения Оренбургской области